Ragbi klub Zvrk je veteranski ragbijski klub iz Zagreba.

ZVRK je kratica za "Zagrebački veteranski ragbi klub".

Klub je osnovan 1980. godine.

Klupsko sjedište je u Augusta Piazze 13, u Zagrebu.

Vanjske poveznice 

ZVRK
 šport u Zagrebu